Коку́й — топоним, происхождение которого может быть связано с устаревшим словом «кокуй» (то же, что кокошник) или же с существовавшим в народных говорах значением «малоплодородный песчаный участок», «перелесок». В Забайкальском крае название может означать берёзовое.

Населённые пункты

Россия 
Архангельская область
 Кокуй — деревня в Верхнеуфтюгском муниципальном образовании Красноборского района.
 Кокуй — деревня в Телеговском муниципальном образовании Красноборского района.

Забайкальский край
 Кокуй — посёлок городского типа в Сретенском районе.

Кемеровская область — Кузбасс
 Кокуй — посёлок в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.
 Кокуй — деревня в Топкинском муниципальном округе.

Костромская область
 Кокуй — деревня в Шарьинском районе.

Курганская область
 Кокуй — деревня в Мишкинском муниципальном округе.
 Кокуй — деревня в Шатровском муниципальном округе.

Пермский край
 Кокуй — деревня в городском округе город Березники.
 Кокуй — деревня в Ильинском городском округе.
 Кокуй — деревня в Кунгурском муниципальном округе.

Свердловская область
 Кокуй — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.
 Кокуй — деревня в Талицком городском округе.

Тюменская область
 Кокуй — деревня в Абатском районе.
 Кокуй — деревня в Упоровском районе.

Водотоки 
 Кокуй (также Кукуй) — исчезнувший ручей в Москве.
 Кокуй — исчезнувший ручей в Иванове.
 Кокуй (приток Шарженьги) — река в Вологодской области.
 Кокуй (приток Головнихи) — река в Пермском крае.
 Кокуй (приток Увельки) — река в Челябинской области.
 Кокуй (приток Серебряной) — река в Свердловской области.
 Кокуй (приток Тобола) — река в Тюменской области.
 Кокуй (приток Ангары) — река в Красноярском крае.
 Кокуй (приток Конора) — река в Иркутской области.
 Кокуй (приток Газимура) — река в Забайкальском крае.
 Кокуй (приток Эльгинмываама) — река на Чукотке.

Иные топонимы 
 Кокуй — слобода в Москве.
 Кокуй — бульвар в Иванове.
 Кокуй — возвышенность в Пермском крае.
 Кокуй-городок — предполагаемое место первой зимовки дружины Ермака в Сибири.
 В историческом районе Ягодная слобода Кировского района Казани:
 Большой Кокуй — старое название части Краснококшайской улицы.
 Малый Кокуй — старое название Пролетарской улицы.
 переулок Кокуй — старое название Шоссейной улицы.
 Односторонка Кокуя — старое название улицы Павла Морозова.
 Односторонка Малого Кокуя — старое название Внешней улицы.

Другое 
 Кокуй — одна из башен Новгородского детинца.
 Кокуй — национальный алкогольный напиток Венесуэлы.

См. также 
 
Верхний Кокуй 
Нижний Кокуй
 Кокуй 1-й
 Кокуй 2-й
 Старый Кокуй
Эль-Кокуй

Примечания

Ссылки 
 Полякова Е. Н. Диалектные апеллятивы, исчезнувшие из пермских говоров. Статья первая: Кокуй. Материалы межрегиональной конференции «Проблемы лингвистического краеведения»